

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Bieganów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda 
 Bieganów – osada w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Bieganów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Bieganów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków

Zobacz też 
 Bieganowo